Tkachuk, Tkaczuk ou Tkatchuk (Ткачук en ukrainien) sont des patronymes ukrainien pouvant désigner:

Patronyme

Tkachuk
 (né en 1987), joueur de football ukrainien
Brady Tkachuk (né en 1999), joueur de hockey sur glace américain
David Tkachuk (né en 1945), sénateur canadien
Kevin Tkachuk (né en 1976), joueur de rugby à XV canadien
Keith Tkachuk (né en 1972), joueur de hockey sur glace américain
Matthew Tkachuk (né en 1997), joueur de hockey sur glace américain
 (né en 1985), joueur de football ukrainien
 (né en 1991), joueur de football ukrainien

Tkaczuk
Daniel Tkaczuk (né en 1979), joueur de hockey sur glace canadien
Walt Tkaczuk (né en 1947), joueur de hockey sur glace canadien

Tkatchuk
 (né en 1983), patineuse artistique russe

Voir aussi

, variante hongroise

Homonymie de patronyme
Patronyme ukrainien